Huancané (stad), een stad in Peru
Huancané (provincie), een provincie van Peru
Huancané (district), een district van Peru